П'єтріш () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Долхешть.
 П'єтріш () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Балдовінешть.
 П'єтріш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Деда.